yuf – codice ISO 639-3 della lingua havasupai-walapai-yavapai